Цепкоплодник может означать:
 Цепкоплодник () — род растений семейства Зонтичные.
 Цепкоплодник () — синоним рода растений Горец, или .